Richard Price puede referirse a:

 Richard Price (1723-1791), filósofo y político irlandés.
 Richard Price (empresario), fundador de la web Academia.edu.
 Richard Price (escritor) (1949-), guionista, actor, productor y novelista estadounidense.
 Richard H. Price (1943-), físico estadounidense.